Ilha de Itamaracá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha de Itamaracá (ö), Pernambuco, 
 Ilha de Itamaracá (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar